Воронцо́в () — російське прізвище, від слова ворон

 Воронцов Анатолій Олександрович (*1945) — радянський футболіст, воротар.
 Воронцов Віталій Іванович (1935—1993) — професор, доктор фізико-математичних наук.
 Воронцов Данило Семенович (1886—1965) — електрофізіолог, академік АН УРСР,
 Воронцов Микола Миколайович (1934—2000) — науковець, теріолог, еволюціоніст,
 Воронцов Микола Олексійович (1924—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Воронцов Михайло Єгорович (1914—1974) — Герой Радянського Союзу.
 Воронцов Михайло Семенович (1782—1856) — новоросійський генерал-губернатор та повноважний намісник Бессарабії з 1823, в 1844–1854 — намісник Кавказький.
 Воронцов Олексій Іванович (1914—1988) — вчений — ентомолог та еколог
 Воронцов Семен Михайлович (1823—1882) — російський генерал від інфантерії, одеський міський голова. Син Михайла Семеновича.

Російські прізвища